Fragile puede referirse a:

Cine y televisión 
 Frágiles (Fragile) (2005), película dirigida por Jaume Balagueró.
 Fragile (2005), película dirigida por Laurent Nègre.
 Fragile (2011), película dirigida por Michele Lombardo.

Música

Bandas 
 Fragile (2004), banda española.

Álbumes 
 Fragile (1971), álbum del grupo de rock inglés Yes.
 Fragile (1980), álbum del cantante francés Francis Cabrel.
 Fragile (2000), álbum del grupo de rock inglés Dead or Alive.
 Fragile (2000), álbum del grupo de rock sudafricano Seether.
 Fragile (2008), álbum del grupo de rock español Savia.
 The Fragile (1999), álbum del grupo de rock estadounidense Nine Inch Nails.

Canciones 
 "The Fragile" (1999), canción del álbum homónimo de Nine Inch Nails.
 "Fragile" (1987), canción de Sting.
 "Fragile" (2008), canción de Kerli de su álbum Love Is Dead